Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1786-1861), duchesse de Kent, mère de la reine Victoria ;
 Victoire de Saxe-Cobourg-Kohary (1822-1857), duchesse de Nemours ;
 Victoria du Royaume-Uni (1840-1901), fille de la reine Victoria, princesse royale du Royaume-Uni puis impératrice allemande et reine de Prusse ;
 Victoria Alexandra du Royaume-Uni (1868-1935), fille d'Édouard VII
 Victoria-Mélita de Saxe-Cobourg-Gotha (1876-1936), grande-duchesse de Russie.

Voir aussi 
 
 
Homonymie dynastique